Арменците са трети по численост народ в Грузия. Според преброяването на населението през 2002 година, те са 248 929 души, или 5,69 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на арменците според преброяванията на населението в Грузия през годините:

1 Без Абхазия и Южна Осетия.

В административно-териториално отношение

Области и автономни републики 
Численост на арменците по области и автономни републики, според преброяванията на населението през годините:

1 Без Абхазия и Южна Осетия.

Дял на арменците по области и автономни републики, според преброяванията на населението през годините (в %):

1 Без Абхазия и Южна Осетия.

Вижте също 
 Население на Грузия

Източници

Външни препратки 

 Портал на арменците в Грузия 

 
Етнически групи в Грузия